Тулагі (гора) — гора-семитисячник в Гімалаях, Непал.
 Тулагі (острів) — острів в Тихому океані, у складі Соломонових островів.